Det finns flera personer med namnet George Turner:

George Turner (författare) - australisk författare. Levde 16 oktober 1916 - 8 juni 1997.
George Turner (senator) - amerikansk politiker. Levde 25 februari 1850 - 26 januari 1832.
George Turner (konstnär) - engelsk konstnär. Levde  2 april 1841 – 29 mars 1910.